«Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая» () — премия, присуждаемая президентом Республики Татарстан. Названа в честь татарского поэта Габдуллы Тукая (1886—1913).

Учреждена 8 апреля 1958 года постановлением татарского областного комитета КПСС и совета министров ТАССР «в целях дальнейшего повышения творческой активности в области литературы и искусства» как «Республиканская премия имени Габдуллы Тукая» и присуждалась «за наиболее значительные по идейному содержанию и художественным достоинствам произведения литературы, музыки, живописи и за лучшую исполнительскую деятельность». Созданию премии поспособствовала определённая политическая либерализация, связанная с именем первого секретаря обкома С. Д. Игнатьева, известного защитника татарской культуры. Премии вручались ежегодно 25 июня в день годовщины образования Татарской АССР. Были установлены одна первая (15 тысяч рублей), две вторых (по 10 тысяч) и три третьих (по 7 тысяч) премии. В 1959 году было переустановлено пять премий по 10 тысяч рублей каждая. В 1960 году новым руководителем обкома вместо Игнатьева стал Ф. А. Табеев, взявший курс на принижение татарской культуры. Следовательно, в 1961 по 1965 годы премия не присуждалась. Тем не менее, в связи с 80-летием со дня рождения Тукая, 11 октября 1965 года премию переучреждили: она стала присуждаться начиная с 1966 года и вручаться в день рождения Тукая — 26 апреля. Были установлены две премии по одной тысяче рублей каждая. В 1975 году из выдвинутых кандидатов никто не был награждён премией. 4 апреля 1980 года постановлением бюро обкома КПСС и совета министров ТАССР премия стала именоваться как «Государственная премия Татарской АССР имени Габдуллы Тукая» при сохранении прежнего нагрудного знака. С 1991 года решение о присуждении премии выносит президент Республики Татарстан. Знак лауреата представлял собой медаль жёлтого металла круглой формы с портретом Тукая в профиль, закреплённую на колодке с лентой светло-зелёного муарового шелка и замком-заколкой.

В нынешнем виде создана 31 декабря 2004 года указом президента М. Ш. Шаймиева. В настоящее время в день рождения Тукая, который также является днём родного языка, происходит только объявление лауреатов. Премия присуждается «за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства (изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства), отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения». Выдвижение кандидатов осуществляется соответствующим комиссии по премии под председательством президента, а приём предложений на соискание награды проводится министерством культуры Республики Татарстан. Процесс номинирования и присуждения премий неоднократно подвергался критике представителями татарской интеллигенции. Премия может быть присуждена как повторно, так и посмертно. Денежный эквивалент премии с 2014 года и по настоящее время составляет 500 тысяч рублей. Лауреату вручается диплом, почётный знак и удостоверение к нему. Знак изготавливается из серебра и представляет собой позолоченный тюльпан, обрамлённый с обеих сторон листьями. В центре находится покрытый родием барельефный портрет Тукая в анфас, а под ним чернёная надпись в арабском стиле — «Габдулла Тукай». В нижней части основания развевается лента в цветах флага Татарстана. В 2022 году президент Р. Н. Минниханов внёс в положение премии поправки о том, что она не может вручаться лицам, признанным «иностранными агентами», для чего может быть отменено уже ранее принятое решение о награждении таких лауреатов.

По состоянию на 2022 год имеется 236 лауреатов премии, в том числе один коллектив.

Лауреаты премии Тукая

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
Тукая